Angan ist der Familienname folgender Personen:
 Davy Claude Angan (* 1987), ivorischer Fußballspieler
 Didier Angan (* 1974), ivorischer Fußballspieler
Pascal Angan (* 1986), beninisch-ivorischer Fußballspieler

Angan (Sprache) ist eine Familie innerhalb der Trans-Neuguinea-Sprachen